Michel de Oliveira é um jornalista, fotógrafo e escritor brasileiro, natural de Tobias Barreto. 

É graduado em Comunicação Social - Jornalismo pela Universidade Federal de Sergipe, mestre em Comunicação pela Universidade Estadual de Londrina e doutor em Comunicação e Informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

Em 2018, foi selecionado para a Oficina de Criação Literária da PUCRS, a mais antiga e renomada escola de escritores do país, ministrada pelo escritor Luiz Antônio de Assis Brasil.

Obras

Romance 

 2022 - Meus dedos sentem falta do seu cheiro (Moinhos)

Contos 

2021 - Fatal Error (Moinhos)
2018 - O Sagrado Coração do Homem (Moinhos), finalista do Prêmio Açorianos
2017 - Cólicas, Câimbras e Outras Dores (Oito e Meio), finalista do Prêmio Sesc e da 1ª Maratona Carreira Literária

Poesia 

 2021 - O amor são tontas coisas (Moinhos)

Não Ficção 

 2022 - Seduzidos pela luz ou bases antropológicas da fotografia (Imaginalis)

 2018 - Saudades eternas: fotografia entre a morte e a sobrevida (Eduel)

Participação em antologias 

 2020 - Como tudo começou: a história e 35 histórias dos 35 anos da Oficina de Criação Literária da PUCRS (ediPUCRS)
 2019 - Qualquer Ontem (Bestiário), organização Luiz Antonio de Assis Brasil

Ligações externas 

 Resenha d'O sagrado coração do homem no portal Mundo de K
 Entrevista para o portal Entrevista a cena

Escritores de Sergipe
Naturais de Tobias Barreto (Sergipe)

Contistas do Brasil
Escritores do Brasil